Lac Baker ( Baker Lake) est un toponyme pouvant désigner :

Toponymes



Lac Baker, lac dans le comté de Madawaska ;
 Lac-Baker, village situé au bord du précédent ;
 Paroisse de Lac-Baker, district de services locaux situé dans le comté de Madawaska ;

Lac Baker, lac situé dans la région de Kivalliq ;
 Baker Lake (Inuktitut: Qamani'tuaq), communauté située au bord du précédent ;
 Lac Baker, circonscription électorale ;

Lac Baker, lac situé dans l'État de Washington ;
 Lac Baker, lac situé en Californie ;
 Lac Baker, lac situé dans le comté de Blaine dans l'Idaho ;
 Lac Baker, lac situé dans le comté de Custer dans l'Idaho ;
 Lac Baker, lac situé dans le Maine.

Homonymie de toponyme
de:Baker Lake (Begriffsklärung)
en:Baker Lake